Limnia är ett släkte av tvåvingar. Limnia ingår i familjen kärrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärrflugor
Limnia